Альфред Шмидт:
 Шмидт, Альфред (1931—2012) — немецкий философ и социолог.
 Шмидт, Альфред (1898—1972) — эстонский тяжелоатлет.
 Шмидт, Альфред (1891—1985) — немецкий коммунист, политик и профсоюзный деятель.